Forgách Pál (1677–1746) esztergomi kanonok
 Forgách Pál (1696–1759) teológus, megyés püspök